Диптих:

 Диптих — па́рные изобразительные произведения (картинам, гравюрам, фрескам).
 Диптих — список имён, поминаемых во время литургии в Христианской церкви.
 Диптих Барберини — хранящееся в Лувре византийское изделие из слоновой кости.
 Диптих Мэрилин — знаменитое шелкографическое полотно американского художника Энди Уорхола.

См. также 
 Триптих